Peaches (24 de fevereiro de 1984) é uma atriz pornográfica da Hungria. Iniciou sua carreira em 2003. Somente interpreta cenas lésbicas e cenas individuais de masturbação. Em 2008 Peaches declarou-se perante o blog Viv Thomas a Gina B que hoje em dia a relação permanece.

Prêmios e indicações
 2006 ganhou – Babe of the Year – Viv Thomas
 2009 AVN Award nomeada – Best All-Girl Couples Sex Scene – Inside Peaches
 2009 AVN Award nomeada – Female Foreign Performer of the Year
 2009 AVN Award nomeada – Best Solo Sex Scene – Sticky Fingers

Atores pornográficos da Hungria